Fitrat ist der Name von:
 Abdurauf Fitrat (1886–1938), usbekischer Schriftsteller, Journalist und Politiker
 Abdel Kadir Fitrat, afghanischer Bankmanager